Васи́лий За́йцев:
 Зайцев, Василий Александрович (1911—1961) — лётчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза.
 
 
 Зайцев, Василий Владимирович (1920—2001) — лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.
 Зайцев, Василий Георгиевич (1916—1956) — лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза.
 Зайцев, Василий Григорьевич (1915—1991) — снайпер, Герой Советского Союза.
 
 
 Зайцев, Василий Михайлович (1910—1941) — танкист, Герой Советского Союза.
 Зайцев, Василий Петрович (1916—1944) — Герой Советского Союза.
 Зайцев, Василий Петрович (1916—2002) — советский футболист.